I fratelli De Predis furono artisti alla corte degli Sforza a Milano. Con l'arrivo di Leonardo da Vinci nella città lombarda gli diedero ospitalità e lavorarono con lui ad alcune opere, come la Vergine delle Rocce, restando poi legati al suo stile.

Giovanni Ambrogio de Predis
Cristoforo de Predis